Cognat en généalogie.
 Cognat en linguistique, ou mot apparenté.